Balder steht für:

 Balder, die germanische Gottheit des Lichtes
 Balder (Liseberg), eine Holzachterbahn im Vergnügungspark Liseberg
 Balder (Schiff), ein Tiefsee-Arbeitsschiff
 (4059) Balder, ein Asteroid des Hauptgürtels

Balder ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Balder (* 1974), deutsch-spanischer Schriftsteller
 Gerhard Balder (* 1937), österreichischer Designer, Grafiker, Karikaturist und Maler
 Hans-Georg Balder (* 1953), deutscher Jurist und Studentenhistoriker
 Hugo Egon Balder (* 1950), deutscher Fernsehmoderator und Musiker
 Richard Balder (1867–1917), deutscher Theaterschauspieler, -regisseur und Intendant

Siehe auch:
 Balder Point, Landspitze auf der Antarktischen Halbinsel
 Baldur (Begriffsklärung)